Le Derby du Saïss oppose le CODM de Meknès et le Maghreb de Fès, deux clubs basés à la région du Saïss, le nord-centrale du Maroc.

Histoire 
Le Derby du Saïss, du nom de la région du Saïss où se trouvent les deux villes, est un derby régional opposant le Maghreb de Fès au CODM de Meknès, les deux plus grands clubs de leurs villes, la première rencontre les ayant opposés eut lieu en 1957 est s'est terminée sur le score de 2-0 pour les meknassis lorsque le CODM de Meknès n’existait pas encore et portait le nom Rachad Club de Meknès et ce n'est qu'en 1962 que l'Association Sportive de Tanger-Fès fusionna avec le Rachad de Meknès pour la création du CODM de Meknès.

La création des deux clubs remonte à l'époque coloniale ; le MAS a été créé en 1946 tandis que pour le CODM de Meknès bien que sa création date d'après l'indépendance, les clubs s’étant fusionnés pour sa création sont tous d'anciens clubs marocains.

Les deux clubs rivaux se sont affrontés deux fois en finale de coupe du Trône : la première fois en 1966 lors le CODM remporte le match sur le score de 2-0 à Casablanca au stade d'honneur et la seconde fois en 2011 lorsque le MAS défait le CODM sur le score de 1-0 à Rabat au complexe Sportif Moulay Abdallah.

Origine de la rivalité 
Les deux villes sont classées parmi les plus grandes villes du Maroc sans oublier leur importance au niveau culturel et touristique car se sont deux villes très anciennes et historiques au pays. Le derby tire son nom de la plaine du Saïss qui comprend ces deux villes impériales et centrales pour le Maroc, les villes de Fès, à l'est, et de Meknès, à l'ouest. , c'est-à-dire avant la fondation du Maghreb de Fès et le Club Omnisports de Meknès. Elle a commencé entre le club historique Union sportive de Meknès et le grand club Union sportive de Fès dont la première rencontre entre ces deux équipes a été gravée comme étant la première rencontre de football au Maroc dans l'histoire et qui a eu lieu en 1916, dans la petite ville de Aïn Taoujdate entre Meknès et Fès.

Les deux clubs ont connu une période dorée ainsi ils ont pu gagner plusieurs titres dans la période du protectorat jusqu'en 1956. Après l'indépendance, le derby a connu une renaissance avec la montée du MAS de Fès en première division. À cette époque, le football meknassi est représenté par l'ASTF (Association Sportive de Tanger-Fès) qui, malgré son parcours victorieux dans la période coloniale, n'a pas pu résister plus d'une saison en championnat d'élite et le Rachad de Meknès qui a joué le derby pendant deux saisons successives. La première rencontre du derby sous la FRMF a connu la victoire du Rachad 2-0 et le match retour a fini par un match nul à Fès. La saison d'après, le MAS de Fès a pris sa vengeance par le même score de 2 buts à zéro en match d'aller et le retour s'est terminé par un nul 2-2 à Meknès (malheureusement c'était la dernière saison du Rachad en première division).
Le football meknassi a connu une stagnation au niveau des résultats car aucune équipe de Meknès n'a pu réussir à remonter au championnat d'élite jusqu'au 1962 où le Rachad de Meknès ainsi la deuxième équipe historique de Meknès (ASTF) et 2 autres clubs de la ville décideront de se fusionner pour créer une seule équipe qui pourra présenter la ville au championnat et cette équipe a été surnommée Club Omnisports de Meknès (CODM).

Liste des rencontres

Statistiques 
Dans la coupe du trône, les deux équipes se sont confrontées deux fois en finale:
En 1966, le CODM a battu les jaunes en finale de la coupe du trône par 2 buts à zéro. Durant ce match, le meknassi Hamadi Hamidouch a marqué un but ontologique par un coup de ciseau qui n'a laissé aucune chance au gardien fessi Hamid Hazzaz.
En 2011 et après 45ans, les deux équipes voisines joueraient une deuxième finale qui a été remportée, cette fois-ci par l'équipe fessie, par un but du brésilien Luis Jefferson Escher.
Les deux équipes se sont confrontées aussi dans la coupe de challenger en 2013, le match aller a été remporté par les jaunes par un score de 1-0 et le match retour, les rouges ont pu revenir en score sauf que les tirs au but ont donné l'avantage au MAS de Fès pour se qualifier au prochain tour.

Supporters 

Si des fans des deux clubs se retrouvent partout dans la région du Saiss et parout au Maroc, on considère souvent que les supporters Méknassis proviennent en majorité des quartiers populaires de Meknès.

Notes et références 

Rivalités dans le football au Maroc
CODM de Meknès
Maghreb de Fès